Франческа Мэри Смит (; род. 26 марта 1985, Линкольн) — американская актриса озвучивания, наиболее известная благодаря озвучке Хельги Патаки в мультсериале «Эй, Арнольд!». Училась в Университете Пеппердайн, которая она окончила в 2008 году.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Родившиеся в 1985 году
Выпускники Университета Пеппердайна